Ediție a 37-a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din noiembrie 2007 până la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Floretă pe echipe

Sabie pe echipe

Referințe
 Clasamentul FIE

2007 în scrimă
2008 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă